Pally ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pally (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Marcia Pally (* 1951), US-amerikanische Sprach- und Kulturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Palli
 Pallie
 Pali (Begriffsklärung)
 Paly